Camisa, artigo de vestuário
 Camisa, nos motores de combustão interna, a cavidade que aloja os pistões e serve como câmara de explosão.
 Camisa, o corpo dos cilindros hidráulicos.
 Camisa, a tela que incandesce em determinadas lâmpadas à gás.

Ver também
 Camisa de vênus, banda soteropolitana de rock
 Camisa de vênus, método contraceptivo e preventivo.
 Camisa Verde e Branco, escola de samba de São Paulo
 Camisa Vermelha e Branca, escola de samba de Ribeirão PReto.

Desambiguação